Группа B Кубка африканских наций 2017 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2017 и прошёл с 15 по 23 января. Она состоит из сборных Алжира, Туниса, Сенегала и Зимбабве. Матчи группы прошли в Франсвиле и Либревиле.

Таблица 

{| class=wikitable style="font-size: 95 %; text-align: center"
|-
! style="width:200px;"| Команда
!width="25" title="Игры"| И
!width="25" title="Выиграно"| В
!width="25" title="Сыграно вничью"| Н
!width="25" title="Проиграно"| П
!width="50" title="Забитые и пропущенные"| М
!width="25" title="Разница мячей"| ±
!width="25" title="Очки"| О
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3
| 2
| 1
| 0
| 6 — 2
| +4
| 7 
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3
| 2
| 0
| 1
| 6 — 5
| +1
| 6 
|-
|align=left| 
| 3
| 0
| 3
| 0
| 5 — 6
| -1
| 2 
|-
|align=left| 
| 3
| 0
| 1
| 2
| 4 — 8
| -4
| 1 
|}

Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)

Алжир — Зимбабве

Тунис — Сенегал

Алжир — Тунис

Сенегал — Зимбабве

Сенегал — Алжир

Зимбабве — Тунис

Примечания

Ссылки 
 2017 Africa Cup of Nations, CAFonline.com

Кубок африканских наций 2017